SK eller Sk kan avse

 SK – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Slovakien
 .sk – Slovakiens toppdomän
 sk  – språkkod för slovakiska
 SK – en intresseorganisation för konstnärer, se Svenska konstnärsförbundet
 SK – en förkortning för olika idrottsklubbar, se idrottsförening
 SK – en typ av segelbåt, se skärgårdskryssare
 SK – en tidigare marin myndighet som ansvarade för mobilisering och ledning av kustartilleriförbanden i Stockholms skärgårdar, se Stockholms kustartilleriförsvar
 SK Gaming – en e-Sportorganisation
 SK – förkortning för Kanadas provins Saskatchewan